Shangzhi Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shangzhi Shi (härad i Kina), Heilongjiang, 
 Shangzhi (häradshuvudort), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar